Kapitán (námořní hodnost)
 Kapitán lodi